Burg Thierbach steht für folgende Burgen im Landkreis Hof, Bayern:

 Burgstall Thierbach
 Schlossruine Thierbach